

Cinema 
 Cuenca – film del 1958 diretto da Carlos Saura

Geografia 
Ecuador
 Cuenca – capoluogo della provincia di Azuay e dell'omonimo cantone
Filippine
 Cuenca – municipalità della provincia di Batangas, Calabarzon
Spagna
 Cuenca – comune della Castiglia-La Mancia, capoluogo della provincia omonima
 Cuenca de Campos – comune della provincia di Valladolid, Castiglia e León

Persone 
 Giuliano di Cuenca – religioso, teologo e docente universitario spagnolo
 Isaac Cuenca – calciatore spagnolo
 Jake Cuenca – attore filippino
 Luis Cuenca – attore spagnolo
 Mario Cuenca – calciatore argentino